Феоктистов Єгор Миколайович (* 1993) — російський волейболіст, чемпіон Європи-2017.
 Феоктистова Катерина Олексіївна (1915—1987) — докторка технічних наук, відзначена двома Сталінськими преміями та державною премією СРСР.
 Феоктистов Костянтин Петрович (1926—2009) — льотчик-космонавт СРСР (1964), Герой Радянського Союзу (1964), доктор технічних наук (1967), професор (1969).
 Феоктистов Лев Петрович (1928—2002) — радянський фізик, один із розробників ядерної й термоядерної зброї СРСР.
 Феоктистов Олександр Федорович (* 1948) — радянський та російський шаховий композитор, міжнародний майстер, гросмейстер ФІДЕ.
 Феоктистов Олексій Петрович (1923—1952) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Феоктистов Сергій Олександрович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Феоктистов Сергій Олексійович (1919—1973) — капітан РА, Герой Радянського Союзу.
 Феоктистов Станіслав Олександрович (* 1965) — радянський та російський футболіст.